Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2018 определил 31 из 32 участников финальной части чемпионата мира, которая прошла в России. Команда страны-организатора чемпионата автоматически получила место в финальном турнире.

Впервые в истории заявки для участия в отборочном турнире подали все 208 членов ФИФА (не считая страны-организатора России). Этот турнир является дебютным для сборных Бутана, Южного Судана, Гибралтара и Косова. Из числа членов ООН заявки на участие не подали в целом лишь 8 стран, а именно Великобритания, Кирибати, Маршалловы Острова, Монако, Науру, Палау, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии. В отборочном турнире стартовали 206 команд. Сборная Зимбабве была дисквалифицирована после подачи заявки из-за несоблюдения условий контракта с бывшим главным тренером и намерена обжаловать соответствующее решение ФИФА. Команда Индонезии была исключена из турнира из-за приостановки членства её футбольной федерации в ФИФА в связи с вмешательством государственных органов в деятельность федерации.

Распределение мест в финальной части чемпионата между региональными конфедерациями утверждено Исполнительным комитетом ФИФА 30 мая 2015.

Основная жеребьёвка отборочного турнира прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года, однако в азиатской и североамериканской зонах турнир начался раньше из-за более протяженного формата календаря отборочного турнира. Первые матчи отборочного турнира прошли 12 марта 2015 года в зоне АФК.

Команды, вышедшие в финальный турнир

Общие сведения о ходе отборочного турнира

Ключевые события отборочного турнира

2015 
 12 марта, 16:00 UTC+9 (07:00 UTC) — начался первый матч отборочного турнира: сборная Восточного Тимора обыграла сборную Монголии со счетом 4:1. Первый гол на 4-й минуте забил игрок Восточного Тимора  по прозвищу «Кито».
 17 марта — сборная Монголии проиграла и второй матч Восточному Тимору и стала первой командой, выбывшей из турнира. В тот же день сборная Шри-Ланки стала первым выбывшим из розыгрыша фаворитом своей отборочной пары.
 22 марта — матчем Барбадос — Американские Виргинские острова (0:1) начался отборочный турнир в зоне КОНКАКАФ. Джомо Харрис из Барбадоса стал первым игроком, удаленным с поля в этом отборочном турнире.
 26 марта — игрок сборной Сент-Киттса и Невиса Гарри Панайоту стал автором первого хет-трика в отборочном турнире. Сент-Киттс выиграл в гостях у Теркса и Кайкоса со счетом 2:6. Первый матч этих команд также завершился победой Сент-Киттса 6:2.
 11 июня — стартовали вторые раунды отборочных турниров в Азии и в зоне КОНКАКАФ. Сборная Кубы стала первой командой из прежде участвовавших в финальных этапах Чемпионатов мира, вступившей в борьбу в этом отборочном турнире.
 14 июня — сборная Кубы стала первым из прежних участников ЧМ, выбывшим из турнира.
 25 июля — в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка основной части отборочного турнира.
 31 августа — начался отборочный турнир в Океании
 3 сентября — игрок сборной ОАЭ Ахмед Халиль забил 4 мяча в матче против Малайзии (10:0). 12 ноября он же снова забил 4 мяча, на этот раз в ворота Восточного Тимора (8:0). В этот же день сборная Катара обыграла Бутан по счетом 15:0 — крупнейшая победа и наибольшее количество голов в одном матче в данном отборочном турнире. В матче зафиксировано два хет-трика.
 7 октября — начался отборочный турнир в Африке.
 8 октября — начался отборочный турнир в Южной Америке. В борьбу вступили первые из команд, бывших чемпионами мира — Бразилия, Аргентина, Уругвай, причем Бразилия и Аргентина начали с поражений.
 12 ноября — два игрока забили 4 мяча в своих матчах: Манучехр Джалилов из Таджикистана — в ворота команды Бангладеш (5:0), а Ян Сюй из Китая — в ворота Бутана.
 14 ноября — состоялась первая серия пенальти: во втором раунде отбора от Африки после домашних побед со счетом 1:0 сборная Габона выиграла у Мозамбика 4:3.
 17 ноября — сборная Восточного Тимора проиграла дома Саудовской Аравии со счетом 0:10. Это крупнейшее домашнее поражение в данном отборочном турнире. Игрок Саудовской Аравии Мохаммад ас-Сахлави забил 5 мячей.

2016 
 4 сентября — начался отборочный турнир в Европе. В борьбу вступили действующий чемпион Германия и бывшие чемпионы Италия, Англия, Франция, Испания.
 6 сентября — матч сборных Гватемалы и Сент-Винсента и Гренадин завершился со счетом 9:3. Это наибольшее количество голов, забитых в данном отборочном турнире в матчах, где голы забивали обе команды. Гватемалец Карлос Руис забил 5 мячей. Для продолжения борьбы за выход на ЧМ Гватемале было необходимо, чтобы команда США проиграла Тринидаду и Тобаго и чтобы в этих двух матчах совокупная разница мячей составила не менее 12. Однако сборная США одержала победу, и Гватемала выбыла из розыгрыша.
 7 октября — Криштиану Роналду из сборной Португалии забил 4 мяча в ворота сборной Андорры (6:0).

2017 
 28 марта — сборная Бразилии стала первой командой (кроме России), обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 12 июня — сборная Ирана стала первой сборной от Азии, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 31 августа — сборная Японии стала второй сборной от Азии, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 1 сентября — сборная Мексики стала первой сборной от Северной и Центральной Америки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 3 сентября — сборная Бельгии стала второй командой (после России) от Европы, обеспечившей себе участие на Чемпионате мира.
 4 сентября — сборная Камеруна стала первой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявшей шансы на выход в финальный этап.
 5 сентября — сборная Республики Корея стала третьей сборной от Азии, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 5 сентября — сборная Саудовской Аравии стала последней четвёртой сборной от Азии, обеспечившей себе прямой выход на чемпионат мира, и первой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 5 сентября — сборная Новой Зеландии завоевала путёвку в межконтинентальные стыковые матчи от зоны ОФК.
 5 сентября — сборная Алжира стала второй командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявшей шансы на выход в финальный этап.
 5 октября — сборные Англии и Германии стали третьей и четвёртой командами (после России и Бельгии) от Европы, обеспечившими себе участие на чемпионате мира.
 5 октября — сборная Эквадора стала третьей командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявших шансы на выход в финальный этап.
 6 октября — сборная Испании стала пятой командой от Европы, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 6 октября — сборная Италии прошла в раунд плей-офф европейской квалификации.
 7 октября — сборная Нигерии стала первой сборной от Африки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 7 октября — сборная Коста-Рики стала второй сборной от Северной и Центральной Америки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 8 октября — сборная Польши стала шестой командой от Европы, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и второй из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 8 октября — сборные Дании и Северной Ирландии прошли в раунд плей-офф европейской квалификации.
 8 октября — Роберт Левандовский из сборной Польши установил новый рекорд отборочных турниров в зоне УЕФА (16 голов).
 8 октября — сборная Ганы стала четвёртой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявшей шансы на выход в финальный этап.
 8 октября — сборная Египта стала второй командой от Африки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и третьей из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 9 октября — сборная Сербии стала седьмой командой от Европы, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и четвёртой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 9 октября — сборная Исландии стала восьмой командой от Европы, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и пятой из не участвовавших в чемпионате 2014 года, а также первым дебютантом на чемпионате 2018 года.
 9 октября — сборные Хорватии и Ирландии прошли в раунд плей-офф европейской квалификации.
 10 октября — сборные Швеции, Швейцарии и Греции прошли в раунд плей-офф европейской квалификации.
 10 октября — сборные Франции и Португалии стали девятой и десятой командами от Европы, обеспечившими себе участие на чемпионате мира.
 10 октября — сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины стали пятой и шестой командами из числа участников чемпионата мира 2014, потерявших шансы на выход в финальный этап.
 10 октября — сборная Австралии завоевала путёвку в межконтинентальные стыковые матчи от азиатской зоны.
 10 октября — сборные Уругвая, Аргентины и Колумбии стали второй, третьей и четвёртой командами от КОНМЕБОЛ, обеспечившими себе участие на чемпионате мира.
 10 октября — сборная Перу завоевала путёвку в межконтинентальные стыковые матчи от КОНМЕБОЛ.
 10 октября — сборная Чили стала седьмой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявшей шансы на выход в финальный этап.
 10 октября — сборная Панамы стала третьей командой от Северной и Центральной Америки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и шестой из не участвовавших в чемпионате 2014 года, а также вторым дебютантом на чемпионате мира 2018 года..
 10 октября — сборная США стала восьмой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявших шансы на выход в финальный этап.
 10 октября — сборная Гондураса завоевала путёвку в межконтинентальные стыковые матчи от КОНКАКАФ.
 10 ноября — сборная Сенегала стала третьей командой от Африки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и седьмой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 11 ноября — сборные Марокко и Туниса стали четвёртой и пятой командами от Африки, обеспечившими себе участие на чемпионате мира, и восьмой и девятой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 11 ноября — сборная Кот-д’Ивуара стала девятой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявших шансы на выход в финальный этап.
 12 ноября — сборная Швейцарии стала одиннадцатой командой от Европы, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 12 ноября — сборная Греции стала десятой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявших шансы на выход в финальный этап.
 12 ноября — сборная Хорватии стала двенадцатой командой от Европы, обеспечившей себе участие на чемпионате мира.
 13 ноября — сборная Италии стала одиннадцатой командой из числа участников чемпионата мира 2014 и единственным из бывших чемпионов мира, потерявшим шансы на выход в финальный этап.
 13 ноября — сборная Швеции стала тринадцатой командой от Европы, обеспечившей себе участие на Чемпионате мира, и десятой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 14 ноября — сборная Дании стала четырнадцатой командой от Европы, обеспечившей себе участие на Чемпионате мира, и одиннадцатой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.
 15 ноября — сборная Гондураса стала двенадцатой командой из числа участников чемпионата мира 2014, потерявших шансы на выход в финальный этап.
 15 ноября — сборная Австралии стала пятой командой от Азии, обеспечившей себе участие на Чемпионате мира.
 15 ноября, 21:15 UTC-5 (16 ноября 02:15 UTC) — начался последний матч отборочного турнира между сборными Перу и Новой Зеландии. Матч закончился победой Перу 2:0. Последний гол на 65-й минуте забил Кристиан Рамос.
 15 ноября — сборная Перу стала пятой командой от Южной Америки, обеспечившей себе участие на чемпионате мира, и двенадцатой из не участвовавших в чемпионате 2014 года.

Азия (АФК) 

Для участия зарегистрировались все 46 членов АФК. Отборочный турнир начался 12 марта 2015 и закончился 10 октября 2017.

Первый раунд 
В первом раунде 12 худших по рейтингу команд сыграли на выбывание по принципу «дома, в гостях».

|}

Второй раунд 
Во втором раунде оставшиеся 40 команд были разбиты на 8 групп, в рамках которых был проведен двухкруговой турнир. 8 победителей групп и 4 лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд. Матчи второго раунда начались 11 июня 2015 и завершились 29 марта 2016.

За несколько дней до начала второго раунда ФИФА отстранила от участия в отборочном турнире сборную Индонезии, в результате чего в группе F осталось всего 4 команды. В октябре 2015 ФИФА объявила о приостановлении членства Кувейта. В матчах с Мьянмой, Лаосом и Республикой Корея Кувейту засчитаны технические поражения со счетом 3:0.

Третий раунд 

В третьем раунде 12 победителей второго раунда разбиты на две группы, в которых также проводится двухкруговой турнир. Он начался 1 сентября 2016 и завершился 5 сентября 2017. Две лучшие команды из каждой группы напрямую вышли в финальный турнир чемпионата мира. Сборные, занявшие третьи места в группах, сыграли между собой по системе «дома и в гостях». Победитель по сумме двух встреч участвовал в плей-офф с представителем КОНКАКАФ.

Четвёртый раунд 

Четвёртый раунд представляет собой двухматчевое противостояние команд, занявших третье место в своих группах. Первый матч прошёл 5 октября, ответный — 10 октября. По итогам двух встреч победу одержала команда Австралии, которая с общим счетом 3:2 победила команду из Сирии.

|}

Африка (КАФ) 

В отборочном турнире стартовали 53 команды — все члены КАФ, за исключением Зимбабве, исключенной из турнира решением ФИФА за невыполнение контрактных обязательств перед тренером. После двух предварительных раундов борьбу продолжали 20 команд, которые были разбиты на 5 групп. Ни одна команда из первого раунда до третьего не дошла. Жеребьевка группового турнира состоялась 24 июня 2016, матчи прошли с 3 октября 2016 по 14 ноября 2017. Победитель каждой группы прошел на ЧМ.

Третий раунд

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ) 

Для участия зарегистрировались все 35 членов КОНКАКАФ. В зависимости от рейтинга ФИФА по состоянию на август 2014 они начинают борьбу на различных этапах турнира. Отборочный турнир начался 22 марта 2015.

Предварительные раунды 

 * Победа за счет большего количества голов, забитых на чужом поле
** Второй матч Барбадос-Аруба завершился победой Барбадоса со счетом 1:0, но команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3 за участие дисквалифицированного игрока.

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде 6 победителей третьего раунда и лучшие 6 сборных в рейтинге (, , , , , ) разбиты на 3 группы, в которых проводится двухкруговой турнир. Матчи четвёртого раунда прошли с 13 ноября 2015 по 6 сентября 2016. Две лучшие команды из каждой группы вышли в пятый раунд.

Пятый раунд 
В пятом раунде шесть победителей четвёртого раунда, ими оказались те шесть команд, которые стартовали с четвёртого раунда, провели двухкруговой турнир с 7 ноября 2016 по 10 октября 2017. Три лучшие команды — Мексика, Коста-Рика и Панама — вышли в финальную часть Чемпионата мира. Четвёртая команда (Гондурас) сыграла в стыковых матчах с представителем Азиатской группы.

Южная Америка (КОНМЕБОЛ) 

Заявки для участия в отборочном турнире подали все 10 членов КОНМЕБОЛ. Формат отборочного турнира остался традиционным для Южной Америки: двухкруговой турнир без разделения на группы. Жеребьевка календаря турнира состоялась 25 июля 2015 в Санкт-Петербурге. Турнир начался 5 октября 2015 и завершился 10 октября 2017. Четыре лучшие команды вышли в финальную часть Чемпионата мира, а пятая команда сыграла стыковые матчи (дома и в гостях) с представителем Океании.

Океания (ОФК) 

Функцию отборочного турнира частично выполняет Кубок наций ОФК 2016, в котором участвуют все 11 членов ОФК, являющиеся членами ФИФА.

Первый этап 
На первом этапе (он же — отборочный турнир к Кубку наций ОФК) с 31 августа по 4 сентября 2015 был проведен однокруговой турнир с участием четырёх худших по рейтингу команд. Матчи прошли в столице государства Тонга городе Нукуалофа.

Победитель — команда Самоа — вышла во второй этап.

Второй этап: Кубок наций ОФК 
На втором этапе (он же — финальный этап Кубка наций ОФК) победитель первого этапа и остальные 7 сборных были разбиты на 2 группы, в которых был проведён однокруговой турнир. Жеребьёвка состоялась в Санкт-Петербурге 25 июля 2015. Матчи состоялись с 28 мая по 12 июня 2016 в Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея).

Три лучшие команды из каждой группы вышли в третий этап.

Две лучшие команды из каждой группы составили полуфинальные пары Кубка наций ОФК. Турнир выиграла команда Новой Зеландии, получившая тем самым право выступить на Кубке конфедераций 2017 в России. Полуфиналы и финал Кубка наций ОФК не имели отношения к отбору к Чемпионату мира.

Третий этап 

На третьем этапе с ноября 2016 по июнь 2017 был проведён двухкруговой турнир в двух группах по три команды. Победу в группе А досрочно обеспечила сборная Новой Зеландии. В группе В победу одержала сборная Соломоновых Островов, выигравшая две заключительные встречи с Папуа —
Новой Гвинеей. Победители групп сыграли между собой по системе «дома и в гостях». Лучшая команда сыграет стыковые матчи с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире от Южной Америки, за выход на Чемпионат мира.

Финал 
Финал прошёл в два матча: 1 и 5 сентября 2017 года.

Победитель финала получил право участвовать в межконтинентальных стыковых матчах.

Примечание: жеребьёвка порядка матчей прошла 15 июня 2017 года.

|}

Европа (УЕФА) 

В отборочном турнире от Европы (УЕФА) приняли участие 54 команд из 55. Россия, попавшая на финальный турнир как страна-хозяйка, была освобождена от отбора. Отбор проходил в два этапа:

 Групповой турнир: 54 команды разделены на 9 групп по 6 команд. В каждой группе проходил двухкруговой турнир. Лучшая команда из каждой группы вышла в финальную часть Чемпионата мира.
 Плей-офф: 8 лучших команд из числа занявших вторые места в группах были разбиты на 4 пары и играли на выбывание по принципу «дома и в гостях». Четыре победителя вышли в финальную часть Чемпионата мира.

Жеребьевка группового турнира состоялась 25 июля 2015. Турнир начался 4 сентября 2016 и завершился 10 октября 2017. Матчи плей-офф были сыграны с 9 по 14 ноября 2017.

Первоначально группы H и I состояли из пяти команд (и в них согласно принятой ФИФА просьбы от УЕФА и заложенному принципу жеребьёвки не попадали сборные Германии, Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов –  национальными футбольными федерациями этих стран), причём предполагалось, что сборная России по ходу отборочного турнира будет проводить товарищеские матчи со свободными от игр командами группы H. После того, как в мае 2016 в ФИФА были приняты Гибралтар и Косово, их сборные были включены в указанные группы.

 Плей-офф:

{{ДваМатча||| 0:1|||0:1||0:0| |}}
|}

|}

|}

|}

 Корзины для жеребьёвки 
Жеребьёвка финального турнира состоялась 1 декабря 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце. Распределение команд на корзины для жеребьёвки было осуществлено согласно рейтингу ФИФА от 16 октября 2017 года.

 Рейтинг участников и претендентов на участие 
 Команды, обеспечившие себе участие в чемпионате, выделены жирным шрифтом'''

Лучшие бомбардиры отборочного турнира

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2018